Ку́окканиэми () — посёлок в Сортавальском районе Республики Карелия, административно относится к Хаапалампинскому сельскому поселению.

Общие сведения 
Расположен на берегу озера Куоккаярви.

В посёлке есть один магазин, почтовое отделение, средняя школа (9 классов) и детский сад.

Куокканиэми — также станция на 239,9 км перегона Нива — Туокслахти. Единственный разъезд на участке Яккима — Сортавала. Два пути и улавливающий тупик, предназначенный для предотвращения выхода поезда, потерявшего управление. Посёлок отстоит на 12 км от посёлка Хаапалампи (трасса А121).

В переводе с финского языка «куокканиэми» означает «мыс, похожий на мотыгу».

На озере есть несколько небольших островов, один из которых носит название — «Остров Любви».

Население

Советско-финская война (1939-1940) 
 22 февраля 1940 в районе Куокканиэми при взятии дота погиб политрук А. В. Прохоров, посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Достопримечательности 
 Здание железнодорожного вокзала конца XIX — начала XX вв.
 Жилая усадьба начала XX в.
 Жилой дом начала XX в.

Галерея

Примечания

Литература 
  / Карелиястат. — Петрозаводск, 2012. — Т. 2. — 159 c. — С. 50.

Населённые пункты Сортавальского района